Gminy we Francji
 Molières – gmina w regionie Akwitania
 Les Molières – gmina w regionie Île-de-France
 Molières – gmina w regionie Midi-Pireneje, departament Lot
 Molières – gmina w regionie Midi-Pireneje, departament Tarn i Garonna

Zobacz też 
 Molières-Cavaillac
 Molières-Glandaz
 Molières-sur-Cèze
 Molière